Komuro steht für:

 Komuro (Saitama), ehemaliges Dorf in der Präfektur Saitama, Japan, aufgegangen in Ina (Saitama)
 Komuro (Musashi), Lehen in der Provinz Musashi, Japan
 Komuro (Ōmi), Lehen in der Provinz Ōmi, Japan

Komuro ist der Familienname folgender Personen:

 Mako Komuro (* 1991), japanische Prinzessin
 Nozomi Komuro (* 1985), japanische Skeletonpilotin
 Komuro Suiun (1874–1945), japanischer Maler
 Tetsuya Komuro (* 1958), japanischer Musiker